Sei unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Volage:

  – corvetta da 22 cannoni catturata ai francesi nel 1798 e radiata nel 1804.
  – corvetta da 22 cannoni varata nel 1807 e radiata nel 1818.
  – corvetta da 28 varata nel 1825 e radiata nel 1874.
  – pricocorvetta varata nel 1869 e radiata nel 1904.
  – cacciatorpediniere della classe V, varato nel 1943, trasformato in fregata classe Type 15 e radiato nel 1956.